Natalia Maria Kaczmarek (ur. 17 stycznia 1998 w Drezdenku) – polska lekkoatletka specjalizująca się w biegu na 400 metrów. Mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów (2021), wicemistrzyni olimpijska w kobiecej sztafecie 4 × 400 metrów (2021). Rekordzistka Polski na 400 m w hali.

W 2021 została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Została najlepszym sportowcem Dolnego Śląska w 2021 w plebiscycie Gazety Wrocławskiej.

Jest żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego.

Osiągnięcia

Rekordy życiowe 
 bieg na 400 metrów (hala) – 50,83 (19 lutego 2023, Toruń) rekord Polski
 bieg na 400 metrów (stadion) – 49,86 (6 sierpnia 2022, Chorzów) 2. wynik w historii polskiej lekkoatletyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na stronie european-athletics.org [dostęp 29 sierpnia 2018] 
 
 

Polscy sprinterzy
Polscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
Polscy olimpijczycy (Tokio 2020)
Polscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Lekkoatleci na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Lekkoatleci ALKS AJP Gorzów Wielkopolski
Lekkoatleci AZS-AWF Wrocław
Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Kobiety – żołnierze Wojska Polskiego
Ludzie urodzeni w Drezdenku
Urodzeni w 1998